

Biografia 

Divenne molto famoso in Italia perché suonava il basso con tre corde; come ha spiegato spesso Mal, tutti pensavano che questo fatto fosse voluto, e invece non era proprio così: all'inizio della loro carriera i soldi scarseggiavano, così in uno dei primi spettacoli di successo Jay dovette esibirsi con le uniche tre corde sane che aveva. Visto però il successo dell'esibizione, decise di suonare sempre in questo modo. Jay era l'elemento del gruppo che più faceva l'istrione durante gli spettacoli; rimase in Italia dal 1966 al 1973, suonando sempre con Mal e gli altri Primitives fino allo scioglimento del gruppo nel 1970, dopodiché si trasferì a Riccione ed entrò nel gruppo progressive Forum Livii, dove oltre al basso suonerà anche le tastiere; ma ai primi del 1973 decise di abbandonare il gruppo e, dopo una breve collaborazione con Simon Luca, ritornare in Inghilterra dove abiterà, per circa un anno, con due musicisti inglesi che avevano suonato in Italia; Roger Warwick e Carl Daykin.
Dopo un incidente al nervo della mano ed altre traversie, nel 1995 decise di togliersi la vita.

Discografia

33 giri 

 1967: Blow Up Piper Club/ARC

45 giri

In Inghilterra 

Con i Primitives:

 1965: Every minute of every day / Pretty little face Pye

In Italia 

 1966 - Yeeeeeeh! / L'ombra di nessuno (Piper Club / ARC)
 1967 - L'incidente / Johnny no! (Piper Club / ARC)

Come Mal & i Primitives:

 1967 - Bambolina / Vite vendute (ARC)

Come Mal dei Primitives:

 1968 - Betty blu / Una volta nella vita (ARC)
 1968 - Tu sei bella come sei / Tu sei una donna ormai (RCA)
 1969 - Pensiero d'amore / Non c'è ragione (RCA)
 1970 - Occhi neri, occhi neri / Hey dove sei (RCA)

Con i Forum Livii:

 1972 - Space dilemma / Homesick (Mi-Mo)

Collegamenti esterni
 
 

Roberts
Roberts
Morti per suicidio